Груз:

 Груз — объект перевозки.
 Груз — калиброванный по весу стальной или свинцовый брикет.

Фамилия
 Груз, Александр Яковлевич (1904—?) — советский организатор кинопроизводства, редактор, управляющий Всесоюзным фотокинохимическим трестом. Жертва «Большого террора».

Фильмы
 «Груз» — научно-фантастический фильм И. Энглера и Р. Эттера (Швейцария, 2009).
 «Груз» — криминальный триллер о сексуальном рабстве, о принуждении к проституции (США, 2011).
 «Груз» — российский телевизионный сериал (2012).

См. также 
 Груз 200
 «Груз 200»
 Груз 300
 Грус

Примечания